Sheik peut désigner:
 Sheik, un personnage de la série The Legend of Zelda.
 Sheik Yerbouti, un album de Frank Zappa.
 Hart Sheik, une ville d'Éthiopie.
 The Sheik, titre original d'un film de 1921 réalisé par George Melford, avec Rudolph Valentino.
 The Sheik, titre original d'un roman de Edith Maude Hull.
 The Sheik, film anglais sorti en 1922, réalisé par George Wynn et avec Clive Brook. 
 The Suicide Sheik, un court-métrage de 1929.
 The Sheik, un ancien catcheur professionnel.
 Iron Sheik, un autre ancien catcheur professionnel.
 The Sheik of Araby est une chanson populaire de 1921